Нунциј или нунције ( = посланик), односно апостолски нунциј, папин је посланик при некој страној влади, односно стални дипломатски представник Свете Столице при некој држави с којом она има регуларне дипломатске односе. Према Бечкој конвенцији о дипломатским односима, нунциј има исти ранг као и амбасадор (односно налази се у разреду заједно с амбасадорима и пронунцијима).

Дипломатско представништво на чијем челу се налази нунциј назива се нунцијатура, а тако се назива и обављање службе нунција.

Нунцији су у правилу титуларни надбискупи, не припадају католичкој хијерархији у држави приматељици и основна им је задатак развијање дипломатских односа с државом приматељицом и старање у вези с Католичком црквом у држави приматељици.

У многим претежно католичким државама, нунциј је увек доајен дипломатског збора (тако и у Хрватској), а уколико то није, Света Столица у таквим државама акредитује пронунција (пример је бивша Југославија), који се налази у истом разреду као и нунциј.

Спољашње везе 

Дипломатија
Титуле
Католицизам